Ален Башунг,  (* , Париж — † ) — французький співак, актор та автор-виконавець.

Дискографія 
 1977 Romans photos 
 1979 Roulette russe 
 1981 Pizza 
 1982 Play blessures 
 1983 Figure imposée 
 1986 Passé le Rio Grande
 1989 Novice 
 1991 Osez Joséphine 
 1993 Réservé aux Indiens 
 1994 Chatterton 
 1998 Fantaisie militaire 
 2002 L'Imprudence 
 2002 Cantique des cantiques en duo avec Chloé Mons 
 2008 Bleu pétrole

Посилання 
 Офіційний сайт Алена Башунга
 Ален Башунг  у базі даних порталу Discogs.com

Французькі співаки
Французькі актори
Французькі музиканти
Уродженці Парижа
Виконавці французькою мовою

Французи алжирського походження